Rietschel ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Rietschel (* 1973), deutscher Tänzer
 Charlotte Rietschel (Sophie Charlotte Rietschel, geb. Carus; * 14. April 1810 in Leipzig, † 12. Mai 1838 in Dresden)
 Christian Rietschel (1908–1997), deutscher Schriftsteller und Grafiker, Urenkel von Ernst Rietschel

 Georg Rietschel (1842–1914), deutscher Theologe, Sohn von Ernst Rietschel
 Hans Rietschel (1878–1970), deutscher Kinderarzt, Ordinarius und Direktor der Universitäts-Kinderklinik Würzburg, Enkel von Ernst Rietschel
 Hermann Rietschel (1847–1914), deutscher Ingenieur, Sohn von Ernst Rietschel
 Klaus Rietschel (* 1949), deutscher Politiker (AfD), Dipl.-Architekt, Fachingenieur für Denkmalpflege
 Lona Rietschel (1933–2017), deutsche Comiczeichnerin
 Marcella Rietschel (* 1957), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Peter Rietschel (1903–1984), deutscher Zoologe, Sohn des Siegfrist Rietschel
 Siegfried Rietschel (1871–1912), deutscher Jurist und Hochschullehrer, Vater des Peter Rietschel und Sohn von Georg Rietschel
 Siegfried Rietschel (Geologe) (* 1935), deutscher Geologe
 Steffen Rietschel (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Thomas Rietschel (* 1955), deutscher Kulturmanager
 Wilhelm Rietschel (1911–1941), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Rietschel (1837–1874), deutscher Mediziner, Sohn von Ernst Rietschel

Rietschel bezeichnet außerdem:
 (20016) Rietschel, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rietzschel
 Ritschel
 Ritschl